Wiązówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
 Wiązówka, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Wiązówka, un village dans la voïvodie de Podlachie